A magyar nemesi családok között több is előfordul Török néven. A megannyi család közül néhány híresebb:

 enyingi Török család
 kadicsfalvi Török család
 nagyemőkei Török család
 nemescsói Török család
 néveri és nemespanni Török család
 pati Török család
 szendrői Török család

Kiejtés szempontjából ide tartozik még a Thewrewk írásmód is:

 ponori Thewrewk család